Walters peut désigner :

Patronyme 

 Alan Walters (1926-2009), économiste britannique
 Albert Edward Walters (1874-19?), coureur cycliste angalis ;
 Allan Walters (1905-1968), vice-maréchal de l'air australien ;
 Ashley Walters (né en 1982), acteur et rappeur britannique d'origine jamaïquaine ;
 Barbara Walters (1929-2022), animatrice de télévision, productrice et actrice américaine ;
 Charles Walters (1911-1982), réalisateur américain ;
 Curran Walters (né en 1998), acteur américain ;
 
 Gwynne Walters (1928-), arbitre international gallois de rugby à XV ;
 
 Julie Walters (née en 1950), actrice britannique ;
 Larry Walters  (1949-1993), américain connu pour un vol sur une chaise accrochée à des ballons-sondes ;
 Luana Walters (1912-1963), actrice américaine ;
 Mark Walters (né en 1964), joueur anglais de football ;
 Melora Walters (née en 1968), actrice américaine ;
 Mimi Walters (née en 1962), femme politique américaine ;
 Minette Walters (née en 1949), romancière anglaise ;
 Percy Walters (1863-1936), joueur anglais de football ;
 Rex Walters (né en 1970), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Stephen Walters (1973-), acteur britannique ;
 Vernon Walters (1917-2002), diplomate et interprète américain.

Toponyme 

 Walters, localité du Dakota du Nord ;
 Walters, localité du Minnesota ;
 Walters, localité de l'Oklahoma.

Autre 
 Walters Art Museum, musée américain.
 Critique de Walters, critique économique, tirant son nom de l'économiste Alan Walters.